Dmitri Sergejew ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Nikolajewitsch Sergejew (* 1968), russischer Judoka
 Dmitri Sergejewitsch Sergejew (* 2000), russischer Fußballspieler